La Cumbre puede designar a:
 La Cumbre, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 La Cumbre, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 La Cumbre localidad de España, provincia de Cáceres;
 La Cumbre, localidad de Colombia, departamento del Valle del Cauca;
 La Cumbre, un volcán de las islas Galápagos en Ecuador;
 Paso de La Cumbre, paso de montaña entre Argentina y Chile;
 La Cumbre, localidad entre Puerto Plata y Santiago en la República Dominicana, lugar donde asesinaron a las hermanas Mirabal;
 La Cumbre, festival de música realizado en Chile, anteriormente conocido como La Cumbre del Rock Chileno.